МФК «Металлург» () — украинский муниципальный футбольный клуб из города Запорожье. Основан в 2017 году. С сезона 2018/19 получил профессиональный статус.

История

Предыстория 

В сезоне 2015/16 годов «ПФК „Металлург-Запорожье“» был расформирован из-за отсутствия финансирования и отказа собственников от клуба. По состоянию на 2016 год клуб был снят со всех соревнований под эгидой ФФУ, а Запорожье потерял единственный профессиональный футбольный клуб. Между тем, запорожский любительский футбольный клуб «Россо-Неро», выступавший в региональных футбольных соревнованиях, готовился к представлению документов для аттестации к Второй лиги, что и было сделано в середине следующего года. Через несколько месяцев, когда начался процесс ликвидации «Металлурга» (осень 2015 года), основатели «Россо-Неро» заявили о готовности взять самый старый клуб города на свой баланс и пожертвовать своим проектом для спасения «Металлурга», но договориться не удалось.

26 марта 2016 в Запорожье состоялось заседание общественной организации «Металлург навсегда», на котором было принято решение о переименовании «Росо Неро» в «Металлург». На том же заседании коллектив принял клубную символику и цвета «Металлурга». 17 июня «Металлург» получил аттестат на участие во второй лиге сезона 2016/17. Проведя два сезона во второй лиге и установив два антирекорда по количеству пропущенных мячей, 6 июня 2018 клуб прекратил своё существование, получив отказ от Аттестационного комитета Федерации футбола Украины в издании аттестата на участие во Второй лиге на сезон 2018/2019.

Основание клуба 
В мае 2017 года городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил о намерении создать муниципальный футбольный клуб «Металлург». При этом чиновник заявил, что комплектоваться новый клуб будет из выпускников детской футбольной школы «Металлург» (Запорожье). 31 мая 2017 на сессии Запорожского городского совета было принято решение о создании и финансировании КП «Городской футбольный клуб „Металлург“». В начале августа 2017 «муниципалы» провели свой первый матч, в котором со счётом 19:0 обыграли «Легион». В ноябре 2017 стало известно о планах руководства клуба пройти аттестацию для участия команды во второй лиге чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. В начале апреля 2018 у клуба появился новый спонсор — компания «Вельтум», занимающаяся утилизацией твёрдых бытовых отходов, а в июле команда начала выступления на профессиональном уровне.

Достижения 
Вторая лига Украины
 Бронзовый призёр: 2018/19

Статистика выступлений

Самые крупные победы и поражения 
Победы

Поражения

Состав 
Состав команды в первой половине сезона 2022/23

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство

Административный состав

Тренерский штаб

См. также 
 Металлург-2 (футбольный клуб, Запорожье, 2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ua-football.com
 Профиль на сайте footboom.com

ФК «Металлург» Запорожье (2017)
Футбольные клубы Запорожья